Lubica – miejscowość na Słowacji
 Ľubica – potok, dopływ Popradu
 Lubica – potok, dopływ Slatiny
 Lubica – słowackie nazwisko
 Lubica – historyczna i zwyczajowa nazwa rzeki Lubsza